Chiautla – comune del Messico nello stato federale di Messico
Chiautla – comune del Messico nello stato federale di Puebla